Die Segunda División 1942/43 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 27. September 1942 und endete am 10. Januar 1943. Zwischen dem 31. Januar und 27. Juni 1943 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurde der CE Sabadell.

Vor der Saison 
Die 24 Mannschaften wurden in drei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. Die ersten beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, in der die beiden besten Vereine direkt in die Primera División aufstiegen. Der Dritte und Vierte hatte in den Play-Offs die Chance ebenfalls aufzusteigen.

Die Teams, die in der ersten Phase die Plätze Fünf bis Acht belegten, spielten in der Relegationsrunde gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Hércules Alicante und Real Sociedad teil, Aufsteiger aus der Divisiones Regionales waren Cultural Leonesa, FC Terrassa, CD Alcoyano.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde

Play-Offs 
Die Spiele zwischen dem 11. bzw. 12 der Primera División und den Dritten bzw. Vierten der Aufstiegsrunde fanden am 18. April 1943 statt.

Relegation 
Die 12 Teams, die in der ersten Phase die Plätze Fünf bis Acht belegten, spielten mit weiteren 18 Mannschaften aus der Divisiones Regionales gegen den Abstieg. Gespielt wurde zunächst in sechs Gruppen zu je 5 Mannschaften. In jeder Gruppe spielten zwei Teams aus der Segunda División und drei Regionalligisten. Die Gruppensieger erreichten das Finale, die anderen vier stiegen entweder in die Tercera División ab, oder verblieben dort.
Gruppe 1
Aus der Segunda División nahmen UD Salamanca und der Club Ferrol, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2
Aus der Segunda División nahmen Barakaldo Oriamendi und Real Santander, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3
Aus der Segunda División nahmen der FC Tarrassa und Deportivo Alavés, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 4
Aus der Segunda División nahmen der FC Girona und CD Alcoyano, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 5
Aus der Segunda División nahmen der FC Elche und AD Ferroviaria, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 6
Aus der Segunda División nahmen CD Málaga und der FC Cádiz, aus der Divisiones Regionales drei Teams teil.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Finale
Die sechs Gruppensieger ermittelten zwei Sieger, die in der folgenden Saison in der Segunda División spielberechtigt waren.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – CE Sabadell
 2. – Real Sociedad

 Absteiger in die Tercera División
 Club Ferrol, Real Santander, FC Terrassa, FC Girona, FC Elche, AD Ferroviaria, FC Cádiz
 Deportivo Alavés, UD Salamanca, CD Málaga

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 Saragossa FC

 Aufsteiger in die Segunda División
 keiner

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

1942/43
Fußballsaison 1942/43